Georges Tapie (1910-1964), rameur français ;
 Bernard Tapie (1943-2021), homme d'affaires et homme politique français ;
 Jean-Claude Tapie (1947-), son frère, entrepreneur et dirigeant de handball français ;
 Jean-Paul Tapie (1949-), écrivain français ;
 Laurent Tapie (1974-), homme d'affaires et entrepreneur français ;
 Pierre Tapie (1957-), universitaire français ;
 Sophie Tapie (1988-), fille de Bernard, chanteuse française.

Voir aussi 
 Étymologie des noms de famille français

Patronyme français